Кормош Жолт Олександрович (1971) — професор, завідувач кафедри аналітичної хімії та екотехнологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат хімічних наук.
 Кормош Теофіл (Теофіль) Іванович (1863—1927) — український адвокат, громадський діяч, доктор права, посол до Галицького сейму 10-го скликання.

Українські прізвища
Угорські прізвища